Могильница — топоним:

Белоруссия 

 Могильница — до 1964 года название деревни Рощица в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Могильница — река в Вологодской области России, правый приток Кубены.
 Могильница — до 1963 года название деревни Ключики в Сычёвском районе Смоленской области России.

См. также 
 Новая Могильница
 Старая Могильница